Huizing ist der Familienname folgender Personen:

 Klaas Huizing (* 1958), deutscher Autor, Ordinarius am Lehrstuhl für Systematische Theologie an der Universität Würzburg
 Petrus Huizing (1911–1995), niederländischer römisch-katholischer Kirchenrechtler